El nombre Francesco Bruni puede referirse a las personas siguientes:

Francesco Bruni, lingüista italiano.
Francesco Bruni, deportista italiano.
Francesco Bruni, director y guionista italiano.